Göncz Lajos (1887–1974) teniszező, sportszakíró
 Göncz Lajos (1944) pszichológus, szociolingvista, gimnáziumi tanár, egyetemi tanár